Таэль:

 Таэль — см. Лян (единица измерения).

  (род. 1936) — советский и эстонский танцор, педагог.
 Таэль, Бенно (1933—2020) — советский футболист, хоккеист; судья, тренер.
  (род. 1960) — эстонский дипломат, филолог.